Карлсбад 1907 був одним із чотирьох знаменитих міжнародних шахових турнірів, що проводились в курортному містечку Карлсбад (Богемія, тогочасна Австро-Угорщина). Іншими подібними турнірами були Карлсбад 1911, 1923 and 1929.

Турнір 1907 року проходив у готелі Кургаус Імперіал (Кайзербад). Двадцять один шаховий майстер взяв участь у круговому турнірі з 20 серпня до 17 вересня 1907.

Остаточна перехресна таблиця має вигляд:

{|class="wikitable" style="text-align: left"
! # !! Player  !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! Total
|-
| 1 || align=left |  /  ||x ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 15.0
|-
| 2 || align=left |  /  ||½ ||x ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 14.5
|-
| 3 || align=left |  / { ||½ ||1 ||x ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 || 13.5
|-
| 4 || align=left |  /  ||1 ||½ ||½ ||x ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 12.5
|-
| 5 || align=left |  /  ||½ ||½ ||1 ||0 ||x ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 12.5
|-
| 6 || align=left |  /  ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 || 12.0
|-
| 7 || align=left |  / Тюрингія ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||x ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 || 11.5
|-
| 8 || align=left |  / Богемія ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||x ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 || 11.5
|-
| 9 || align=left |  /  ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||x ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ || 11.0
|-
| 10 || align=left |  /  ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||x ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ || 10.5
|-
| 11 || align=left |  / Нью-Йорк ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||x ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 || 10.0
|-
| 12 || align=left | / ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||x ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 || 10.0
|-
| 13 || align=left |  /  ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||x ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 || 9.5
|-
| 14 || align=left |  /  ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||x ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 || 9.0
|-
| 15 || align=left |  /  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||x ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 || 8.5
|-
| 16 || align=left |  /  ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||x ||1 ||1 ||0 ||½ ||½ || 7.5
|-
| 17 || align=left |   ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||x ||0 ||1 ||0 ||1 || 7.5
|-
| 18 || align=left |  /  ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||x ||1 ||1 ||0 || 7.5
|-
| 19 || align=left |  / Утрехт ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||x ||1 ||1 || 6.5
|-
| 20 || align=left |  / Бранденбург ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||x ||1 || 5.0
|-
| 21 || align=left |  / Цюрих ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||x || 4.5
|}

Примітки

Шахові змагання у Європі
Спортивні події 1907
Спортивні змагання в Чехії
Серпень 1907
Вересень 1907